

Presentación previa 
Aliaksandr Bury y Igor Zelenay eran ellos defensores del título, decidieron defender el título por separados.

Guillermo Durán y Andrés Molteni ganaron el título tras derrotar en la final Roman Jebavý y Hans Podlipnik-Castillo.

Cabeza de serie

  David Marrero /  Leander Paes ''(Semifinales)
 ''' Guillermo Durán /  Andrés Molteni (Campeones)

<ol start=3>
  Roman Jebavý /  Hans Podlipnik-Castillo ''(Finalistas)
  Dino Marcan /  Franko Škugor ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Prostějov 2017